Ferrero steht für:

 Ferrero (Unternehmen), italienischer Süßwarenhersteller

Ferrero ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Ferrero, siehe Alberto La Marmora (1789–1863), piemontesischer General, Senator und Naturforscher
 Antonio Ferrero († 1508), italienischer Kardinal
 Anna Maria Ferrero (1934–2018), italienische Schauspielerin
 Benita Ferrero-Waldner (* 1948), österreichische Politikerin (ÖVP) 
 Bernardo Adam Ferrero (1942–2022), spanischer Komponist
 Bonifacio Ferrero (1476–1543), italienischer Kardinal
 Carlo Ferrero (* 1928), italienischer Regisseur
 Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone (1903–1969), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Militärerzbischof von Italien
 Carlos Ferrero Costa (* 1941), peruanischer Ministerpräsident
 Ernesto Ferrero (* 1938), italienischer Schriftsteller und Literaturkritiker
 Filiberto Ferrero (1500–1549), italienischer Kardinal
 Giovanni Ferrero (* 1964), italienischer Unternehmer
 Giovanni Stefano Ferrero (1474–1510), italienischer Bischof und Kardinal
 Guido Luca Ferrero (1537–1585), italienischer Kardinal
 Guglielmo Ferrero (1871–1942), italienischer Historiker und Soziologe
 Hannibal Ferrero (1839–1902), italienischer Mathematiker
 Juan Carlos Ferrero (* 1980), spanischer Tennisspieler
 Lorenzo Ferrero (* 1951), italienischer Komponist
 Luigi Ferrero (1904–1984), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Mario Ferrero (1903–1964), italienischer Fußballspieler
 Mario A. Ferrero (1904–1965), italienischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Martin Ferrero (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 Michele Ferrero (1925–2015), italienischer Unternehmer
 Paolo Ferrero (* 1960), italienischer Politiker
 Pier Francesco Ferrero (1510–1566), italienischer Kardinal

 Ricardo Ferrero († 2015), argentinischer Fußballtorwart
 Sergio Ferrero (* 1942), italienischer Künstler und Extremsportler
 Teresio Maria Carlo Vittorio Ferrero della Marmora (1757–1831), italienischer Kardinal

Sonstiges:
 Ferrero Bay, Bucht an der Walgreen-Küste des Ellsworthlands, Antarktika

Siehe auch:
 Ferreiro
 Ferreri